Алекса́ндр Деме́нтьев:
 Дементьев, Александр Александрович (1941—2000) — балетмейстер.
 Дементьев, Александр Андреевич (1912—2010) — советский конструктор-оружейник.
 Дементьев, Александр Григорьевич (1904—1986) — русский советский литературовед, критик и педагог, журналист, военный корреспондент.
 Дементьев, Александр Иванович (1900—1968) — генерал-майор.